Ovčara je naselje u sastavu Općine Levanjska Varoš, u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 23 stanovnika.

Znamenitosti 
 Svetište Božjeg milosrđa na Ovčari
 crkva Blažene Djevice Marije Kraljice

Izvori 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji